Die Hose steht für:

 Die Hose (Drama), Lustspiel von Carl Sternheim (1911)
 Die Hose (Film), deutscher Film von Hans Behrendt (1927)
 Die Hose, deutscher Fernsehfilm von Otto Schenk (1985)

Siehe auch:
 Hose (Begriffsklärung)